La Coppa del Mondo di scacchi 2019 è stato un torneo a eliminazione diretta organizzato dalla Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE). Si è svolto a Chanty-Mansijsk dal 9 settembre al 4 ottobre 2019.

La finale è stata disputata tra il GM azero Teymur Rəcəbov e il GM cinese Ding Liren. Dopo che le quattro partite a tempo standard sono terminate in parità (+1–1=2), Radjabov ha vinto negli spareggi rapid e blitz.

I due finalisti hanno acquisito il diritto a partecipare al Torneo dei Candidati 2020.

Criteri di ammissione
Hanno partecipato 128 giocatori, ammessi al torneo in base a vari criteri stabiliti dalla FIDE:

 Il campione del mondo Magnus Carlsen, che ha rinunciato a partecipare;
 i quattro finalisti della Coppa del mondo 2017 (Levon Aronian, Ding Liren, Maxime Vachier-Lagrave e Wesley So);
 la campionessa del mondo Ju Wenjun, che ha rinunciato a partecipare; 
 i due vincitori dei Campionati del mondo juniores 2017 e 2018 (Aryan Tari e Parham Maghsoodloo);
 24 giocatori in base alla classifica del Campionato europeo 2018; 
 22 giocatori in base alla classifica del campionato europeo 2019;
 20 giocatori del Nordamerica e Sudamerica;
 20 giocatori dell'Asia e Oceania; 
 6 giocatori dell'Africa;
 18 giocatori con la migliore media Elo tra agosto 2018 e luglio 2019;
 5 giocatori nominati dal Presidente della FIDE, Arkadij Dvorkovič; 
 4 giocatori russi nominati dalla Federazione russa;
 1 giocatore nominato dalla FIDE in base ai risultati dei tornei asiatici del 2018 (Baskaran Adhiban).

Premi
Il montepremi totale è stato di  USD. Il vincitore ha ricevuto  USD.

{| class="wikitable left" style="text-align:center;"
|+ Premi della Coppa del Mondo 2019
|-
! Data || Classifica !! Premio !! Totale  per turno
|-
|10-12 settembre || Eliminati al 1º turno || align="right" | 6 000 $ || 384 000 $
|-
|13-15 settembre || Eliminati al 2º turno || align="right" | 10 000 $ || 320 000 $
|-
|16-18 settembre|| Eliminati al 3º turno || align="right" | 16 000 $ || 256 000 $
|-
|20-22 settembre || Eliminati al 4º turno || align="right" | 25 000 $ || 200 000 $
|-
|23-25 settembre || Eliminati al 5º turno || align="right" | 35 000 $ || 140 000 $
|-
|rowspan=4 |26 settembre- 4 ottobre 
| Quarto posto || align="right" | 50 000 $ || rowspan=2| 110 000 $
|-
| Terzo posto || align="right" | 60 000 $
|-
| Finalista || align="right" | 80 000 $||  rowspan=2 | 190 000 $
|-
| Vincitore || align="right" | 110 000 $
|-
|colspan=2| Totale ||   colspan=2 |  $
|}

Partecipanti 
Tutti i giocatori sono Grandi Maestri se non diversamente specificato.
{| class="wikitable sortable"
|+
!Nr.
!Nome
!Paese
!Elo 
|-
|1
|Ding Liren
|
|2805
|-
|2
|Anish Giri
|
|2779
|-
|3
|Maxime Vachier-Lagrave
|
|2778
|-
|4
|Wesley So
|
|2776
|-
|5
|Jan Nepomnjaščij
|
|2774
|-
|6
|Levon Aronian
|
|2765
|-
|7
|Şəhriyar Məmmədyarov
|
|2764
|-
|8
|Leinier Domínguez
|
|2763
|-
|9
|Aleksandr Griščuk
|
|2759
|-
|10
|Teymur Rəcəbov
|
|2758
|-
|11
|Vladislav Artem'ev
|
|2757
|-
|12
|Yu Yangyi
|
|2752
|-
|13
|Sergej Karjakin
|
|2750
|-
|14
|Hikaru Nakamura
|
|2743
|-
|15
|Dmitrij Andrejkin
|
|2743
|-
|16
|Radosław Wojtaszek
|
|2739
|-
|17
|Pentala Harikrishna
|
|2738
|-
|18
|Jan-Krzysztof Duda
|
|2730
|-
|19
|Pëtr Svidler
|
|2729
|-
|20
|Nikita Vitjugov
|
|2728
|-
|21
|Wei Yi
|
|2727
|-
|22
|Lê Quang Liêm
|
|2726
|-
|23
|David Navara
|
|2724
|-
|24
|Bu Xiangzhi
|
|2721
|-
|25
|Wang Hao
|
|2720
|-
|26
|Sam Shankland
|
|2713
|-
|27
|Maksim Matlakov
|
|2710
|-
|28
|Evgenij Tomaševskij
|
|2706
|-
|29
|Vidit Gujrathi
|
|2705
|-
|30
|Dmitrij Jakovenko
|
|2704
|-
|31
|Jeffery Xiong
|
|2703
|-
|32
|Alireza Firouzja
|
|2702
|-
|33
|Daniil Dubov
|
|2699
|-
|34
|Bassem Amin
|
|2692
|-
|35
|Gawain Jones
|
|2692
|-
|36
|Nils Grandelius
|
|2691
|-
|37
|Michael Adams
|
|2690
|-
|38
|Boris Gelfand
|
|2686
|-
|39
|Jorge Cori
|
|2686
|-
|40
|Maxim Rodshtein
|
|2684
|-
|41
|Ėrnesto Inarkiev
|
|2682
|-
|42
|Luke McShane
|
|2682
|-
|43
|Anton Korobov
|
|2679
|-
|44
|David Antón Guijarro
|
|2678
|-
|45
|Arkadij Naiditsch
|
|2675
|-
|46
|Ruslan Ponomarëv
|
|2675
|-
|47
|Tamir Nabaty
|
|2673
|-
|48
|Vladimir Fedoseev
|
|2671
|-
|49
|Kirill Alekseenko
|
|2668
|-
|50
|Ferenc Berkes
|
|2666
|-
|51
|Liviu-Dieter Nisipeanu
|
|2666
|-
|52
|Samuel Sevian
|
|2665
|-
|53
|Baskaran Adhiban
|
|2665
|-
|54
|Ivan Čeparinov
|
|2663
|-
|55
|Sanan Sjugirov
|
|2662
|-
|56
|Ivan Šarić
|
|2660
|-
|57
|Kacper Piorun
|
|2660
|-
|58
|Rustam Qosimjonov
|
|2657
|-
|59
|Parham Maghsoodloo
|
|2656
|-
|60
|Aleksej Sarana
|
|2655
|-
|61
|Anton Demčenko
|
|2655
|-
|62
|Ihor Kovalenko
|
|2654
|-
|63
|Benjamin Gledura
|
|2654
|-
|64
|Sergei Movsesian
|
|2654
|-
|65
|Grigorij Oparin
|
|2654
|-
|66
|Evgenij Naer
|
|2653
|-
|67
|Constantin Lupulescu
|
|2652
|-
|68
|Robert Hovhannisyan
|
|2650
|-
|69
|Aleksandr Predke
|
|2650
|-
|70
|Maksim Čigaev
|
|2643
|-
|71
|Evgeny Bareev
|
|2643
|-
|72
|Nicat Abbasov
|
|2640
|-
|73
|Benjamin Bok
|
|2640
|-
|74
|Sandro Mareco
|
|2640
|-
|75
|Ahmed Adly
|
|2636
|-
|76
|Eduardo Iturrizaga Bonelli
|
|2635
|-
|77
|Aryan Tari
|
|2634
|-
|78
|Mircea Parligras
|
|2633
|-
|79
|Rinat Jumabayev
|
|2633
|-
|80
|Nguyen Ngoc Truong Son
|
|2631
|-
|81
|Ganguly Surya Shekhar
|
|2630
|-
|82
|S.P. Sethuraman
|
|2630
|-
|83
|Andrej Esipenko
|
|2625
|-
|84
|Niclas Huschenbeth
|
|2620
|-
|85
|S.L. Narayanan
|
|2618
|-
|86
|Abhijeet Gupta
|
|2616
|-
|87
|Neuris Delgado Ramírez
|
|2612
|-
|88
|Karthikeyan Murali
|
|2612
|-
|89
|Mateusz Bartel
|
|2612
|-
|90
|Nihal Sarin
|
|2610
|-
|91
|Lu Shanglei
|
|2610
|-
|92
|Aravindh Chithambaram
|
|2607
|-
|93
|Aleksandr Rachmanov
|
|2606
|-
|94
|Diego Flores
|
|2604
|-
|95
|Amin Tabatabaei
|
|2601
|-
|96
|Emilio Cordova
|
|2599
|-
|97
|Arman Pashikian
|
|2599
|-
|98
|Igor' Lysyj
|
|2596
|-
|99
|José Eduardo Martínez Alcántara
|
|2596
|-
|100
|Alan Pichot
|
|2596
|-
|101
|Nikita Petrov
|
|2595
|-
|102
|Nodirbek Abdusattorov
|
|2594
|-
|103
|Eltac Səfərli
|
|2593
|-
|104
|Aleksej Pridorožnyj
|
|2591
|-
|105
|Xu Xiangyu
|
|2584
|-
|106
|Daniil Juffa
|
|2571
|-
|107
|Aleksej Aleksandrov
|
|2571
|-
|108
|Miguel Santos Ruiz
|
|2567
|-
|109
|Frode Urkedal
|
|2566
|-
|110
|Carlos Daniel Albornoz Cabrera
|
|2566
|-
|111
|Cristóbal Henríquez Villagra
|
|2562
|-
|112
|Yuri González Vidal
|
|2554
|-
|113
|Johan-Sebastian Christiansen
|
|2554
|-
|114
|Krikor Mekhitarian
|
|2554
|-
|115
|Bilel Bellahcene
|
|2550
|-
|116
|Susanto Megaranto
|
|2545
|-
|117
|Ehsan Ghaem-Maghami
|
|2539
|-
|118
|Il'ja Il'jušenok
|
|2533
|-
|119
|Helgi Dam Ziska
|
|2533
|-
|120
|Paulius Pultinevičius, IM
|
|2485
|-
|121
|Alder Escobar Forero
|
|2477
|-
|122
|Fy Antenaina Rakotomaharo, IM
|
|2438
|-
|123
|Essam El Gindy
|
|2423
|-
|124
|Sugar Gan-Erdene, IM
|
|2408
|-
|125
|Sergio Durán Vega, IM
|
|2395
|-
|126
|Daniel Anwuli, IM
|
|2284
|-
|127
|Mohammad Fahad Rahman, FM
|
|2250
|-
|128
|Shaun Press, FM
|
|1954
|}

Risultati, turni 1–4

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Risultati, turni 5–7

Terzo posto

Finale

Note

Collegamenti esterni
  
  World Cup 2019 – scheda e 436 partite su Chessgames.com
  FIDE World Cup 2019 – risultati su  The Week in Chess

 2019
Qualificazioni ai campionati del mondo di scacchi
Scacchi nel 2019
Scacchi in Russia
Competizioni sportive a Chanty-Mansijsk